A163 steht für folgende Straßen:
 A163 (England)
 A163 (Russland)

Abkürzung